Bangsal (Bangsal), een plaats in de Indonesische provincie Oost-Java
 Bangsal (Lombok), een plaats op het Indonesische eiland Lombok
 Bangsal (Pampangan), een plaats in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
 Bangsal (Pesantren), een plaats in de Indonesische provincie Oost-Java